Наталья Васильевна Га́льцина (р. 1947) — солистка балета, театральный педагог, искусствовед, заслуженная артистка Карельской АССР (1975), заслуженная артистка РСФСР (1981).

Биография 
Окончила Пермское хореографическое училище (1966), учителя Г. К. Кузнецова и Ю. И. Плахт.

В 1966—1994 годах — солистка балета, ведущая балерина Музыкально-драматического театра Карельской АССР, Музыкального театра Республики Карелия. Участвовала в гастролях театра в Финляндии, Швеции, Франции, Германии, Норвегии.

С 1994 года — педагог классического танца петрозаводской школы искусств № 1. Вела цикл передач «Площадь искусств» на Карельском телевидении в 1994—1997 годах. Исполняла роли в драматических спектаклях: Гитель — «Двое на качелях», У.Гибсон; Вдова — «Шампанское с валерьянкой» С. Мрожек и др.

В 2004 году издала книгу о первом директоре Музыкального театра Республики Карелия С. П. Звездине «Стоит жить!»; в 2017 году вышла в свет книга «Автопортрет на фоне карельского балета» (Премия Республики Карелия в области литературы, 2018)

В 2005 году окончила Академию русского балета имени А. Я. Вагановой.

Кандидат искусствоведения (2008) (кандидатская работа по теме «Становление и развитие национального балетного театра Карелии (Карельской АССР) в 1950—1970-х годах»).

С 2009 года — художественный руководитель детской балетной студии Музыкального театра Республики Карелия.

Известные партии 
 1967 — «Сампо» Г.-Р. Синисало — Невеста; «Жизель» А. Адана — Жизель; «Дон Кихот» Л. Минкуса — Китри
 1968 — «Спящая красавица» П. И. Чайковского — Аврора, Фея Сирени
 1970, 1989 ― «Лебединое озеро» П. И. Чайковского — Одетта ― Одиллия
 1971 — «Перекрёсток» на музыку Д. Д. Шостаковича, Б. Бартока и др. — Офелия 
 1974 — «Кижская легенда» Г.-Р. Синисало  — Олёна
 1975 — «Тщетная предосторожность» Ф. Герольда — Лиза
 1976 — «Венская фантазия» на музыку И. Штрауса — Киарина
 1978 — «Ромео и Юлия» на музыку Г. Берлиоза — Юлия
 1982 — «Сотворение мира» А. П. Петрова — Чертовка
 1985 — «Сампо» Г.-Р. Синисало  — Лоухи, Мать Лемминкяйнена
 1987 — «Западня» А. Б. Журбина — Дженни-Малина
 1990 — «Анна Каренина» Р. К. Щедрина — Анна Каренина
 1994 — «Щелкунчик» П. И. Чайковского — ''Маша-принцесса

Награды и премии 
 Почётная грамота Президиума Верховного Совета Карельской АССР (1974)
 заслуженный артист Карельской АССР (1975)
 заслуженный артист РСФСР (1981)
 орден «Знак Почёта» (1986)
 Государственная премия РСФСР имени М. И. Глинки (1986) — за исполнение партии Невесты в новой редакции балетного спектакля «Сампо» Г.-Р. Н. Синисало, поставленного на сцене МТ Карельской АССР
 премия Республики Карелия в области культуры, искусства и литературы (2018)

Примечания

Литература 
 Друзякин В. Призвание ― балерина // Север. 1980. № 6;
 Акбулатова Г. Золушка русского балета // Север. 1997. № 2―3.
 Рогачева Т. Новая жизнь старого балета // Комсомолец, 22 февраля 1975. С.6
 Чернова, Н. Праздник состоялся / Наталья Чернова // Совет. балет. −1990. — № 5. — С. 40-41.
 Гальцина, H. Стоит жить! О жизни и творчестве Сергея Петровича Звездина / Наталья Гальцина. — Петрозаводск: Карелия, 2004. −150 с.: ил. — ISBN 5-7545-0896-4.
 Гальцина Н. Автопортрет на фоне карельского балета /Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2017. - 282, [2] с. : ил., [20] с. ил.)(Премия Республики Карелия в области литературы, 2018)

Ссылки 
 Перельман А. Петрозаводск. Гальцина 
 Никитин М. Фабричная девчонка 

Выпускники Пермского хореографического училища
Персоналии:Музыкальный театр Республики Карелия
Заслуженные артисты Карельской АССР
Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой